Banco est une police d'écriture dessinée en 1951 par le Français Roger Excoffon pour la fonderie Olive. Ce caractère de titrage est rangé parmi les manuaires dans la classification Vox-Atypi.

Liens externes 

 
 

Police d'écriture latine
Manuaire
Police d'écriture de la fonderie Olive
Police d'écriture créée dans les années 1950